Tourneux ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Tourneux (1849–1917), französischer Biograph, Historiker, Autor und Verleger
 Samuel Tourneux (* 1973), französischer Trickfilmregisseur und Animator